

Patronyme

Arts et Divertissement
 Ana Cristina Botero (née en 1968) : actrice colombienne.
 Fernando Botero (né en 1932) : peintre, sculpteur et dessinateur colombien.
 María Cecilia Botero (née en 1955) : actrice colombienne.
 Naty Botero (née en 1980) : chanteuse colombienne.

Droits humains
 Catalina Botero (née en 1965) : avocat et doyenne colombienne.

Littérature
 Darío Botero (né en 1938, mort en 2010) : écrivain, philosophe et professeur colombien.
 Giovanni Botero (né vers 1544, mort en 1617) : écrivain, penseur, prêtre, poète et diplomate italien.
 Giuseppe Botero (né en 1815, mort en 1855) : écrivain et pédagogue italien.

Politique
 Alberto Santofimio Botero (né en 1942) : avocat et homme politique colombien
 Enrique Gil Botero (né en 1953) : avocat et homme politique colombien 
 Fernando Botero Zea (né en 1956) : économiste, homme politique et homme d'affaires colombo-mexicain
 Guillermo Botero (né en 1948) : avocat, homme d'affaires et homme politique colombien.
 Luis Alfredo Ramos Botero (né en 1948) : avocat et homme politique colombien.

Religion
 Tulio Botero (né en 1904, mort en 1981) : ecclésiastique colombien

Sports
 Andrés Botero (né en 1945) : dirigeant sportif colombien.
 Jhonnatan Botero (né en 1992) : vététiste colombien.
 Joaquín Botero (né en 1977) : footballeur bolivien.
 Santiago Botero (né en 1972) : cycliste colombien.

Arts et musique 
 Musée Botero, situé à Bogota, Colombie.
 Odio a Botero, groupe de punk colombien.

Autre
 Botero (nom de famille) : nom de famille d'origine italienne, principalement implanté en Colombie au .

Voir aussi 
 
Homonymie de patronyme